Tasman kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tasman (region), Tasmanien,

Nya Zeeland 

 Tasman, Nya Zeeland, region, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar